Мон-Раль () — муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Камп.

Население

Примечания

Муниципалитеты Таррагоны